Cerco de Montevidéu (1807) — promovido por ingleses a mando de Samuel Auchmuty contra domínio espanhol
 Cerco de Montevidéu (1811) — primeiro cerco promovido pelos independentistas
 Cerco de Montevidéu (1812–1814) — segundo cerco promovido pelos independentistas
 Cerco de Montevidéu (1818) — breve cerco promovido por José Gervasio Artigas contra domínio português
 Cerco de Montevidéu (1823–1824) — evento da Guerra da Independência do Brasil
 Cerco de Montevidéu (1825–1828) — evento da Guerra da Cisplatina, independência uruguaia
 Cerco de Montevidéu (1838) — promovido por Fructuoso Rivera e bloqueio francês
 Cerco de Montevidéu (1843–1851) — evento da Guerra Grande
 Cerco de Montevidéu (1854) — promovido pelo Partido Nacional (blancos)
 Cerco de Montevidéu (1864–1865) — promovido pelo Partido Colorado

Desambiguações de história